Seznam občin departmaja Aube zajema 433 občin.

(CAT) Communauté d'agglomération Troyenne, ustanovljena leta 2000.

Aube